John Dowsley Reid (1859-1929), homme politique canadien de l'Ontario ;
 John Reid (1918-1954), skipper américain ;
 John Reid (1946-), réalisateur néo-zélandais ;
 John Reid (1947-), homme politique britannique ;
 John Reid (1949-), manager britannique ;
 John Reid (1968-), juge et bédéaste néerlandais.